Вулиця Олександра Мишуги — вулиця в Дарницькому районі Києва.
 Вулиця Олександра Мишуги — вулиця в Сихівському районі Львова.
 Вулиця Олександра Мишуги — вулиця в Радехові Львівської області.
 Вулиця Олександра Мишуги — вулиця в Сокалі Львівської області.
 Вулиця Олександра Мишуги — вулиця в Червонограді Львівської області.

Вулиці, названі на честь людей